Це список країн за обсягом сумарного експорту (включаючи реекспорт) на основі даних «Світової книги фактів» ЦРУ. Цей список враховує лише обсяги товарного експорту, ігноруючи експорт послуг, що важливо, наприклад для таких країн як Україна, частка якого в загальному обсязі котрої становить близько 20%. Зауважте, в список включені деякі не суверенні суб'єкти міжнародного права, але оцінюються тільки суверенні території.

Джерела 
 СОТ процитовано 26 березня 2010 Міжнародна торгівля СТАТИСТИКА 
 Книга фактів ЦРУ, процитовано 11 лютого 2010
 Центральний статистичний офіс Польщі процитовано 10 лютого 2010

Примітки

Див. також 
 Список країн за обсягами імпорту

Міжнародна економіка
Експорт